Haven Centrum (Almere)
 Haven-Centrum (Apeldoorn)